East Hills kan syfta på följande platser:

Australien 

 East Hills, New South Wales, New South Wales, Liverpool,

USA 

 East Hills, New York, ort, Nassau County,